

Patronyme 

 Carl Friedrich Behrens (1701-1750), navigateur allemand ;
 Evgeni Andreïevitch Behrens (1876-1928), amiral soviétique ;
 Franz Behrens (1872-1943), homme politique allemand ;
 Herbert Behrens (1929-2015), joueur de tennis américain ;
 Herbert Behrens (1954-), homme politique allemand ;
 Hildegard Behrens (1937-2009), soprano allemande ;
 Klaus Behrens (1941-2022), rameur allemand ;
 Kurt Behrens (1884-1928), nageur allemand ;
 Mikhaïl Andreïevitch Behrens (1879-1943), contre-amiral russe ;
 Peter Behrens (1868-1940), architecte, peintre, graveur, designer et typographe allemand ;
 Sam Behrens (1950-), acteur américain ;
 Timothy Behrens (1937-2017), peintre britannique ;
 Wilhelm Behrens (1888-1968), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.